Zwei Schiffe der United States Navy wurden USS Belleau Wood genannt, nach der Schlacht im Wald von Belleau nahe Chateau Thierry in Frankreich, Schauplatz eines heftigen Kampfes im Ersten Weltkrieg zwischen den U.S. Marines und deutschen Soldaten.

 Die erste Belleau Wood (CVL-24) war ein aus einem Umbau eines Kreuzers entstandener Leichter Flugzeugträger, sie tat Dienst im Zweiten Weltkrieg; später in der französischen Marine als Bois Belleau.

 Die zweite Belleau Wood (LHA-3) war ein amphibisches Landungsschiff der Tarawa-Klasse, von 1978 bis 2005 im aktiven Dienst der US Navy.

Belleau Wood